Nemocardium är ett släkte av musslor. Nemocardium ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjärtmusslor
Nemocardium